Сергей Сергеевич Серченков (1 января 1997, Краснодар, Россия) — российский футболист, полузащитник клуба «КАМАЗ».

Карьера

Клубная 
Сын футболиста Сергея Серченкова. Воспитанник школы московского «Локомотива», в котором занимался с 10-летнего возраста.
В 2014 году присоединился к «Уралу», позднее подписал с клубом долгосрочный контракт. В осенней части чемпионата 2014/15 играл только за молодёжный состав клуба. 7 марта 2015 года, в первой игре чемпионата России после зимнего перерыва, дебютировал в основном составе «Урала», выйдя на замену на 85-й минуте матча с «Зенитом». Первый гол забил в матче последнего тура чемпионата 30 мая 2015 года в матче с грозненским «Тереком», выйдя на замену на 70-й минуте.

В сборной 
С 2012 года вызывался в юношескую сборную России 1997 г. р., за это время сыграл 10 матчей и забил 2 гола.

Достижения 
 «Урал»
 Финалист Кубка России: 2016/17
 «Алашкерт»
 Чемпион Армении: 2017/2018

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Урал»

Футболисты России
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Алашкерт»
Игроки ФК «Алашкерт-2»
Игроки ФК «Урал-2»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «КАМАЗ»